Municipio de Santa Clara kan syfta på:

El Salvador 

 Municipio de Santa Clara (kommun), Departamento de San Vicente,

Kuba 

 Municipio de Santa Clara (kommun), Provincia de Villa Clara,